USS Key West — кораблі ВМС США, названі на честь міста Кі-Вест, штат Флорида.

 USS Key West (1862) — пароплав, придбаний Військово-морськими силами Союзу під час громадянської війни в США. Потоплений 4 листопада 1864 року.
 USS Key West (PF-17) — фрегат типу «Такома». Збудований у 1944 році. У 1946 році виведений в резерв, у 1947 році проданий на злам.
 USS Key West (SSN-722) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1987 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни